Gieorgij Iwanow (poeta)
 Gieorgij Iwanow (żużlowiec)
 Gieorgij Iwanow (1907–1947)